Кубань — історичний регіон у долині річки Кубані (Росія)
 Кубань — річка у Росії (Карачаєво-Черкесія, Адигея, Ставропольський і Краснодарський краї)
 Кубань — село, Луганська область, Новопсковський район
 Кубань — радянський автобус малого класу.